Такмичење у трци на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12., 13. и 15. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранио Рис Вилијамс из Уједињеног Краљевства

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичара из 23 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских такмичара у трчању на 400 метара са препонама 2014. године пре првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),
{| class="wikitable"
|-
| 1. || Расмус Меги ||  || 48,77 || 3. август || align="center" | 10. СРЛ, [[Атлетски рекорди Естоније на отвореном за мушкарце|НР]]
|-
| 2. || Нејл Фланери ||  || 48,80 || 17. јун || align="center" | 12. СРЛ
|-
| 3. || Томас Бар ||  || 48,90 || 14. јун || align="center" | 14. СРЛ, [[Атлетски рекорди Републике Ирске на отвореном за мушкарце|НР]]
|-
| rowspan="2" | 4. || Денис Кудрјавцев ||  || rowspan="2" | 48,95 || 30. мај || rowspan="2" align="center" |  17. СРЛ
|-
| Рис Вилијамс ||  || rowspan="2" | 14. јун 
|-
| 6. || Карим Хусејин ||  || 49,08 || align="center" | 22. СРЛ
|-
| 7. || Michaël Bultheel ||  || 49,13 || 27. јул ||
|-
| 8. || Тимофеј Чаљи ||  || 49,15 || 25. јул || align="center" | 23. СРЛ
|-
| 9. || Феликс Франц || rowspan="2" |  || 49,34 || rowspan="2" | 27. јул || align="center" | =29. СРЛ
|-
| 10. || Варг Кенигсмарк || 49,40 || align="center" | =32. СРЛ
|-bgcolor=D3D3D3 		
| || || || || ||
|-
| 14. || Емир Бекрић ||  || 49,64 || 21. јун || align="center" | =45. СРЛ
|}
''Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља стартну листу такмичара у трци на 400 метара препоне на отвореном са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају  пре почетка првенства.

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва 4 такмичара из 5 групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). 

 Алексеј Кравченко је дисквалификован због позитивног допинг теста узетог после трке, а суспендован од учешћа у такмичењима до 26. августа 2016..

Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 2 такмичара из 3 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном